Miejscowości w USA:
 Disney – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes

Ludzie:
 Walt Disney – założyciel The Walt Disney Company, amerykański reżyser, producent filmowy
 Roy Oliver Disney – współtwórca firmy The Walt Disney Company

Biznes medialny:
 Disney – oficjalna skrótowa forma The Walt Disney Company – największa na świecie korporacja mediowa
 Walt Disney Pictures – wytwórnia filmowa powstała w 1983 roku
 Walt Disney Animation Studios – najstarsza wytwórnia filmów animowanych powstała w 1934 roku
 Disneynature – wytwórnia filmowa zajmująca się produkcją filmów dokumentalnych
 Walt Disney Records – wytwórnia muzyczna nagrywająca ścieżki dźwiękowe do filmów wytwórni Disneya
 Disney Channel – stacja telewizyjna nadająca seriale i kreskówki oraz filmy wytwórni Disneya
 Disney XD – kanał telewizyjny emitujący seriale jak i kreskówki oraz filmy Disneya
 Disney Junior – kanał telewizyjny emitujący edukacyjne seriale i kreskówki Disneya
 Radio Disney – internetowa stacja radiowa

Parki rozrywki:
 Disneyland – światowa sieć otwartych parków rozrywkowych
 Disneyland Resort – park w Kalifornii
 Walt Disney World Resort – park na Florydzie
 Disneyland Resort Paris – park w Paryżu

Muzyka:
 Disney – singel Kizo